Paulinus steht für:

 Paulinus (Wochenzeitung), Wochenzeitung im Bistum Trier

Paulinus ist der Name folgender Personen:
 Paulinus von Antiochia (Märtyrer), Heiliger
 Paulinus von Antiochien († 388), Patriarch 
 Paulinus II. von Antiochien († 376), Patriarch 
 Paulinus († 571), Patriarch von Aquileia, siehe Paulus I. von Aquileia
 Paulinus II. von Aquileia († 802/804), Patriarch von Aquileia, Grammatiker und Theologe, Heiliger
 Paulinus Aurelianus, keltischer Heiliger
 Paulinus von Mailand, Diakon
 Paulinus von Nola (353–431), Mönch 
 Paulinus von Pella, Dichter
 Paulinus von Périgueux (Paulinus von Petricordia), Dichter
 Paulinus von Tiburnia (Paulinus von Teurnia), Bischof in Teurnia
 Paulinus von Trier, Bischof von Trier
 Paulinus von York († 644), Bischof von York, Heiliger

Cognomen:
 Paulinus (Konsul 277)
 Decius Paulinus, römischer Konsul
 Gaius Suetonius Paulinus, römischer General
 Publius Cluvius Maximus Paulinus, römischer Suffektkonsul 152
 Publius Flavonius Paulinus, römischer Senator
 Lucius Bittius Paulinus, römischer Ringmacher

Familienname:
 Constanze Paulinus (* 1985), britisch-deutsche Eiskunstläuferin
 Henricus Paulinus (1537–1602), deutscher Stadtsekretär und Amtmann
 Laurentius Paulinus Gothus (1565–1646), schwedischer Theologe und Pfarrer, Erzbischof von Uppsala 

Siehe auch:
 Paullinus